Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2023 – XXXIII edycja mistrzostw zorganizowana przez 4 kraje: Włochy, Bułgarię, Macedonię Północną i Izrael.

Obiekty 

{| class=wikitable style=text-align:center width=50%
|-
!width=25%|Grupa A
!width=25%|Grupa B1/8 finałuĆwierćfinały
!width=25%|Grupa C
!width=25%|Grupa D
|-
| Bolonia
| Warna
| Skopje
| |-
|Unipol Arena
|Pałac Kultury i Sportu
|Centrum sportowe „Boris Trajkowski”
|
|-
|Pojemność: 11 000|Pojemność: 5 116|Pojemność: 8 000|
|-
|
|
|
|
|-
!width=25%|1/8 finałuĆwierćfinały
!width=25%|PółfinałyFinał
|-
| Bari| Rzym|-
|PalaFlorio
|Palazzo dello Sport
|-
|Pojemność: 5 080|Pojemność: 11 200|-
|
|
|}

 Eliminacje i uczestnicy 

Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2023 uzyskali: gospodarze turnieju oraz 7 najlepszych drużyn poprzednich mistrzostw.

Pozostałych uczestników wyłonił turniej kwalifikacyjny. 7 zwycięzców oraz 5 najlepszych drużyn z 2. miejsc w grupach turnieju kwalifikacyjnego uzyskało prawo w udziale Mistrzostw Europy 2023.

 Zakwalifikowane drużyny 

 Losowanie grup 
Losowanie fazy grupowej Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2023 odbyło się 16 listopada 2022 roku we włoskim Neapolu.Zasady:
 Włochy, Bułgaria, Macedonia Północna i Izrael jako gospodarze są przydzieleni odpowiednio w czterech grupach po jednej drużynie;
 Do przydzielonych zespołów zostaną dolosowane zespoły z pięciu kolejnych koszyków (ułożonych według rankingu CEV);
 W tej samej grupie nie mogą się znaleźć obaj finaliści poprzednich mistrzostw (czyli Włochy i Słowenia);

 Koszyki 

 Grupy 
W wyniku losowania utworzyły się 4 grupy liczące po sześć drużyn:

 Rozgrywki 
 Faza grupowa 

 Grupa A Wyniki|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

 Grupa B Wyniki|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

 Grupa C Wyniki|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

 Grupa D Wyniki'''

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Faza finałowa

1/8 finału 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Warna 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Bari

Ćwierćfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Warna

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Bari

Półfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Rzym

Mecz o 3. miejsce 
 Rzym

Finał 
 Rzym

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

2023 w piłce siatkowej